Society Hill (Carolina do Sul)
Society Hill (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos